Aliança Moldàvia Nostra, partit polític de Moldàvia
 Ainsley Maitland-Niles, jugador de futbol de la Gran Bretanya
 Al-Masdar News, portal periodistic especialitzat en Orient Mitjà
 American Museum Novitates, revista científica del Museu Americà d'Història Natural
 Amn també és l'abreviatura d'airman, membre de tropa de les Forces Aèries dels Estats Units
 Amn també és l'abreviatura de l'armenita, mineral de la classe dels silicats